941 peut faire référence à :
 l'année 941 ;
 le breguet 941, un avion français ADAC ;
 (941) Murray, un astéroïde.

Homonymie de nombre